Juquitiba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Juquitiba (ort), São Paulo, 
 Juquitiba (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar